Тинаха има више значења:

 Тинаха (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тинаха (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику